- este un semn de punctuație de tipul „cratimă-minus (ASCII) caracterul U+002D”.

Semnul - se mai poate referi la:

 cratimă ‐
 semnul minus −
 liniuță –, —

A se vedea și 
 -- (dezambiguizare)
 Radicalul 1 din scrierea chinezească

Punctuație